Palazzo Foscari (detto anche Palazzetto Foscari del Prà), palazzo gotico veneziano sull'isola della Giudecca, Venezia
Università Ca' Foscari Venezia – Università di Venezia
Ca' Foscari – palazzo gotico veneziano nel sestiere di Dorsoduro, sede dell'Università Ca' Foscari di Venezia
 Palazzo Foscari Contarini, palazzo del XVI secolo nel sestiere di Santa Croce, Venezia
 Palazzo Foscari del Prà (detto anche Palazzetto Foscari del Prà), palazzo gotico veneziano nel sestiere  di Cannaregio, Venezia